Åminne kan syfta på:

 Åminne (roman) – en svensk roman av Sven Delblanc

Geografi

Finland 
 Åminne herrgård – nära Salo i Halikko kommun i Västra Finlands län
 Åminne, Pojo – en by och egendom i Pojo
 Åminne, Esbo – en del av Kurtby i Esbo
 Åminne, Malax – en del av en hamn och folkpark
 Åminne, Pikis – föråldrat namn på en by i Pikis (S:t Karins stad), fi. Joensuu

Sverige 
 Åminne, Värnamo kommun – småort och före detta järnbruk i Värnamo kommun
 Åminne herrgård, Kärda – i Värnamo kommun, 7 km väster om ovan nämnda ort
 Åminne naturreservat – Värnamo kommun
 Åminne, Gotlands kommun – fritidsanläggning på Gotland vid Gothemsån mynning
Åminne södra - en bebyggelse söder om Åminne Gotland

Se även 
 Åmynnet – tätort i Örnsköldsviks kommun